Caínzos ou Cainzos sont des épellations espagnoles pour le nom de famille Basque Gaintza (« montagneux ou pâturable terre ») et nom de lieu ; il y a deux petits villages dans la province de Gipuzkoa, le Pays basque, nord de l’Espagne, avec ce nom.